Ти́моти Ле́онард Сполл (; род. 27 февраля 1957, Лондон) — британский актёр кино и телевидения. Известен, прежде всего, своими ролями в фильмах: «Король говорит!», «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Проклятый «Юнайтед»», «Под покровом небес», «Последний палач», «Тайны и ложь» и серии фильмов «Гарри Поттер».

Биография 
Сполл, третий из четырёх сыновей в семье, родился в Баттерси, Лондон. Его отец, Джо, был почтовым работником, а мать, Сильвия, парикмахершей.

Он обучался в Национальном молодёжном театре и в Королевской академии драматического искусства, где ему была присуждена золотая медаль Бэнкрофта (Bancroft Gold Medal) как лучшему подающему надежды актёру. Родной брат Тимоти, Мэттью, — директор компании «Morpheme», которая занимается разработкой компьютерных игр.

Тимоти Сполл дебютировал в кино в фильмах «The Life Story of Baal» (1978) и «Квадрофения» (1979). После этого он появлялся в таких фильмах, как «Невеста», «Голландские девчонки», «Готика», «Демон снов», «Крузо», «Белый охотник, чёрное сердце», «Под покровом небес», «Тайны и ложь», «Гамлет», «Крезанутые», «Мудрость крокодилов» и «Ватель», а также в сериале «Ауф видерзеен, домашние», где он играл Барри Тейлора с 1983 по 2004 год.

После 2000-х годов Сполл снимался в более ярких ролях. Настоящую известность ему принесла роль Питера Петтигрю в серии фильмов «Гарри Поттер». Событием стала главная роль Альберта Пирпойнта в фильме «Последний палач» (2005). Он также сыграл комедийного персонажа Натаниэля в фильме 2007 года «Зачарованная», появился в основных ролях в фильмах «Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит», «Аппалуза», «Проклятый „Юнайтед“» и озвучил Баярда в «Алисе в Стране чудес».

Получил от королевы Елизаветы II звание офицера Ордена Британской империи (OBE) 31 декабря 1999 года.

За свои работы в кино и на телевидении Сполл неоднократно удостаивался номинаций на премию BAFTA. 24 мая 2014 года за исполнение заглавной роли в фильме Майка Ли «Мистер Тёрнер» был удостоен множества наград, в том числе приза как лучший актёр на 67-м Каннском кинофестивале и премии Европейской киноакадемии.

Личная жизнь 
Тимоти Сполл женат на Шейн Сполл. Он — отец троих детей. Старшая дочь Паскаль (родилась в 1976) — дизайнер по текстилю, младшая дочь Мерседес (родилась в 1985) — учительница начальных классов. Сын Рэйф (родился в 1983) пошёл по стопам отца и тоже стал актёром. Сейчас Сполл проживает в Форест Хилл, в юго-восточном пригороде Лондона.
В 1996 году у Сполла была диагностирована лейкемия, актёр прошёл курс химиотерапии.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в игровом кино
Лауреаты European Film Awards
Киноактёры Великобритании